Орло́в () — російське прізвище. Відомі носії:
 
 Орлов Валерій Дмитрович (1941—2017) — український хімік-органік, декан хімічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна (1990—2006).
 
 
 Орлов Даль Костянтинович ( 1935) — російський кінознавець, сценарист, публіцист.
 Орлов Данило Федорович ( 1986) — білоруський хокеїст.
 Орлов Єгор Іванович (1865—1944) — український хімік-технолог, академік АН УРСР.
 
 
 Орлов Леонід Володимирович (1855—1923) — хірург, професор кафедри хірургічної патології Харківського університету.
 Орлов Марк Овсійович ( 1925) — радянський і російський кінорежисер і сценарист. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1987).
 
 
 
 
 Орлов Олівер Олексійович ( 1931) — український науковець. Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
 Орлов Павло Павлович (1924—1976) — український радянський графік.
 Орлов Пимен Микитович (1812—1865) — російський живописець.
 Орлов Сергій Володимирович (1880—1958) — російський і радянський астроном.
 
 Орлов Яків Іванович (1923—1981) — український радянський композитор, диригент, педагог, народний артист УРСР.

Топоніми 

 Орлов — місто в Росії, у Кіровській області
  — хутір у Росії, у Гулькевицькому районі Краснодарського краю
  — хутір у Росії, у Мілютинському районі Ростовської області
 Орлов — острів у Чорному морі

Інше 
 Орлов (діамант)

Російські прізвища